O 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 II, ou de forma abreviada, Mainz 05 II, é uma equipa de futebol da cidade de Mogúncia, na Alemanha.

O time é a equipe reserva do Mainz 05 que atualmente joga na 3. Liga alemã. A equipe possui este nome desde 2005 e seu estádio é o Stadion am Bruchweg, que possui 20.300 lugares.

1. FSV Mainz 05
Mainz